Schneller, případně Šneler může být:

 Aba Chuši, rodným jménem Aba Schneller (1898–1969) – sionistický aktivista, izraelský politik
 Otniel Šneler, též Otniel Schneller (* 1952) – izraelský politik
 Schnellerův sirotčinec – městská čtvrť Jeruzaléma v Izraeli
 Schneller (planetka) – planetka 1782 v hlavním pásu